Міхаелла Крайчек — нідерландська тенісистка. 
 Ріхард Крайчек — нідерландський тенісист.